Magyarország
 Tapolca, város Veszprém megyében
 Kistapolca, község Baranya megyében, a Siklósi járásban
 Miskolctapolca (1950-ig Görömbölytapolca), Miskolc városrésze
 Szlovákia
 Hernádtapolca (1899-ig Teplicska, szlovákul: Teplička), falu a Kassai kerület Iglói járásában
 Jolsvatapolca (szlovákul: Gemerské Teplice, korábban Jelšavské Teplice) község a Besztercebányai kerületben, a Nagyrőcei járásban
 Kuntapolca (szlovákul: Kunova Teplica), község a Kassai kerület Rozsnyói járásában
 Szepestapolca (1899-ig Szepes-Teplicz, szlovákul: Spišská Teplica), község az Eperjesi kerületben, a Poprádi járásban
 Vágtapolca (1899-ig Teplicska, szlovákul Teplička nad Váhom), község a Zsolnai kerület Zsolnai járásában

Vizek
 Tapolca-patak, a Bakonyban ered Veszprém megyében, Szigligetnél torkollik a Balatonba

lásd még
 Teplicska (egyértelműsítő lap)